Ни́жне-Во́лжская на́бережная — набережная в историческом центре Нижнего Новгорода. Пролегает вдоль Волги от Казанского съезда (на пересечении с улицей Красная Слобода) до Канавинского моста. На ней расположены речной вокзал, Чкаловская лестница и множество памятников архитектуры.

Набережная известна из-за длительной реконструкции и, как следствие, синего строительного забора, окружавшего её территорию с 2008 по 2018 год.

Общие сведения 
Нижне-Волжская набережная — одна из самых протяжённых улиц Нижнего Новгорода. Имеет два уровня: первый включает в себя проезжую и пешеходную части, второй расположен ниже, ближе к Волге. На ней также расположены велодорожки.

Сама набережная также разделена на две части. Первая часть (от Казанского съезда до речного вокзала) общедоступна для граждан и была отреставрирована в 2013 году. Вторая часть (от речного вокзала до Канавинского моста) находилась на реконструкции и была закрыта для прогулок; официально её открыли 12 июня 2018 года.

История 
До XVIII века вдоль набережной хаотично стояли деревянные дома местных купцов и ремесленников. После масштабного пожара был создан план каменной застройки. Она проектировалась в общей системе градостроительных преобразований города архитекторами Иваном Ефимовичем Ефимовым и Петром Даниловичем Готманом. С тех пор на набережной разрешалось строить только каменные здания. Первым таким домом стала усадьба Голицыных (улица Рождественская, 47).

Галерея

См. также 
 Верхне-Волжская набережная
 Рождественская улица
 Канавинский мост
 Речной вокзал
 Чкаловская лестница
 Зачатьевская башня
 Памятник Петру I

Примечания 

Набережные Нижнего Новгорода
Нижегородский район Нижнего Новгорода